Sigmosceptrella är ett släkte av svampdjur. Sigmosceptrella ingår i familjen Podospongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sigmosceptrella